John Nicholson peut faire référence à :
 John Nicholson Ireland (1879–1962), compositeur britannique ;
 John Nicholson (1941-2017), pilote automobile néo-zélandais ;
 John Nicholson (1949-), coureur cycliste australien ;

Voir aussi